Cut off steht für:
 einen Ort in Louisiana, siehe Cut Off (Louisiana)
 einen Begriff der Analytischen Diagnostik, siehe Cutoff
 Annahmeschluss, z. B. in der Logistik, im Bankwesen
 eine späte Position beim Pokern, siehe Position (Poker)
 ein Phänomen in der Meteorologie, siehe Cut-Off-Prozess.